Show da Manhã foi um programa da rádio Panamericana (Jovem Pan) de São Paulo, iniciado em 1968 e encerrado em 2005. Tinha como foco as trocas de objetos entre os ouvintes, além de informações, entrevistas, canções, dicas de compra, previsão do tempo, etc.

Histórico 
Em 1968, Flávio Porto estava lendo uma revista francesa, onde leu um artigo sobre trocas de objetos. Comentando com o seu amigo Walter Guerreiro, tiveram a ideia de criar um programa de rádio com este formato.

O programa foi apresentado inicialmente por Estevam Sangirardi, até a vinda do apresentador Kalil Filho. As trocas eram feitas por Olga Sangirardi, com produção de Walter Guerreito.

Programa 
A base do programa eram as trocas de objetos, que eram feitas entre os ouvintes, e concluídas "no ar".

Alguns exemplos:

 --- Dona Iracema, esposa do nosso colega da Rádio Bandeirantes, Beija-flor, quer doar cinco cachorrinhos recém-nascidos. O ouvinte que estiver interessado, poderá entrar em contato com a nossa produção".
 Um ouvinte sabendo da presença da cantora Elis Regina na Jovem Pan, ligou para o programa: "--- Troca um cachorrinho poodle por um disco autografado por Elis Regina".
 --- Seu Noé, da Freguesia do Ó, explica para Beth, do Paraíso: as claras dos ovos batidas em neve para ficarem bem firmes, não fique mexendo na vasilha da batedeira."

Equipe do programa 
 Apresentadores: Kalil Filho (Repórter Esso, primeiro repórter (âncora) da televisão Brasileira, TV Tupi, 1952), Hélio Ribeiro, Fausto Canova, Randal Juliano, Marcos Durães, Welington de Oliveira, Milton Leite, Antonio Freitas e José Luis Menegatti.
 Produtores e colaboradores: Agueda Lefèvre (redatora), Alvaro Alves de Faria, Leda Cavalcanti (produtora), Ana Maria Penteado e Sabá (Jongo Trio e Som 3), comentarista musical.

Final 
O programa, ao longo do tempo, passou por diversas transformações, completando trinta e sete anos "no ar".

O programa ficou no ar até dezembro de 2005. Foi substituído pelo Jornal de Serviço, apresentado por Oliveira Andrade, ex-narrador esportivo da Rede Globo.

Ver também 
 Jovem Pan

Ligações externas 
 

Programas da Jovem Pan